Carlos Arias (Portachuelo, 27 de abril de 1980) é um futebolista boliviano que atua como goleiro.

Carreira 
Arias integrou a Seleção Boliviana de Futebol na Copa América de 2001 e 2011.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Goleiros da Bolívia
Futebolistas da Bolívia
Futebolistas do Club Social, Cultural y Deportivo Blooming
Futebolistas do Club The Strongest
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Maccabi Netanya
Futebolistas do Córdoba Club de Fútbol
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa América de 2011